Бумпе () — город на юге Сьерра-Леоне, на территории Южной провинции. Входит в состав .

Географическое положение 
Город находится в центральной части провинции, на правом берегу реки Табе, на расстоянии приблизительно 150 километров к юго-востоку от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 40 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 7 556 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Бо.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне